Можарское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Можарское сельское поселение — в Сараевском районе Рязанской области.
 Можарское сельское поселение — в Янтиковском районе Чувашской Республики.